Конкурс Top Model of the World стал международным смотром топ-моделей в 1993 году. Критерии отбора — яркий талант участниц и их умение модно выглядеть. Права на конкурс принадлежат World Beauty Organization. Возраст конкурсанток: от 17 до 25 лет.  Обязательны два дефиле по подиуму - в вечерних нарядах и в купальниках.

Организаторы конкурса 
Всемирная Организация Красоты (The World Beauty Organisation) занимается проведением ряда международных конкурсов красоты. Кроме Top Model of the World это ещё Miss Intercontinental и Mister Intercontinental. На сегодняшний день компания объединяет более 70 модельных агентств по всему миру, которые и занимаются кастингом претендентов на национальном уровне. Штаб-квартира корпорации расположена в Панаме.

Победительницы 

 Наталия Гимараэш перестала носить звание «Топ-Модель года» из-за своего участия в конкурсе «Мисс Вселенная 2007». По результатам финала конкурса красоты «Мисс Вселенная 2007» была удостоена титула «1 Вице Мисс Вселенной 2007».

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт конкурса  
Официальная страничка на facebook  
Все результаты финалов конкурса

Конкурсы красоты